Baltzar von Platen kan syfta på

 Baltzar von Platen (1766–1829), kanalbyggare och politiker 
 Baltzar von Platen (1804–1875), sjöofficer, politiker och sjöminister 
 Baltzar von Platen (1898–1984), uppfinnare